La romanesa Simona Halep era la defensora del títol.

Les tennistes Naomi Osaka, Karolína Plíšková, Kiki Bertens, Petra Kvitová i Angelique Kerber lluitaven pel número 1 del rànquing individual a l'inici del torneig, malgrat que Osaka tenia la majoria d'opcions de mantenir-lo, com va succeir finalment.

L'estatunidenca Serena Williams seguia tenint l'opció d'igualar el rècord de Margaret Court de guanyar 24 títols individuals de Grand Slam.

L'estatunidenca Amanda Anisimova va esdevenir la primera tennista nascuda al  en arribar als quarts de final i semifinals d'un torneig de Grand Slam.

Per primera vegada des de l'Open d'Austràlia 1978 que cap de les tennistes classificades per les semifinals havia disputat ni tan sols una final de Grand Slam, només Johanna Konta havia arribat a aquesta ronda.

L'australiana Ashleigh Barty va guanyar el primer títol individual de Grand Slam superant la txeca Markéta Vondroušová en la final. Barty, que ha havia guanyar un títol de Grand Slam en dobles femenins, fou la primera australiana en guanyar aquest títol des de Margaret Court l'any 1973.

Caps de sèrie 

  Naomi Osaka (3a ronda)
  Karolína Plísková (3a ronda)
  Simona Halep (quarts de final)
  Kiki Bertens (2a ronda)
  Angelique Kerber (1a ronda)
  Petra Kvitová (renúncia)
  Sloane Stephens (quarts de final)
  Ashleigh Barty (campiona)
  Elina Svitòlina (3a ronda)
  Serena Williams (3a ronda)
  Aryna Sabalenka (2a ronda)
  Anastasija Sevastova (quarts de final)
  Caroline Wozniacki (1a ronda)
  Madison Keys (quarts de final)
  Belinda Bencic (3a ronda)
  Wang Qiang (2a ronda)

  Anett Kontaveit (1a ronda)
  Julia Görges (1a ronda)
  Garbiñe Muguruza (quarts de final)
  Elise Mertens (3a ronda)
  Daria Kasatkina (2a ronda)
  Bianca Andreescu (2a ronda)
  Donna Vekić (quarts de final)
  Caroline Garcia (2a ronda)
  Hsieh Su-wei (2a ronda)
  Johanna Konta (semifinals)
  Lesia Tsurenko (3a ronda)
  Carla Suárez Navarro (3a ronda)
  Maria Sakkari (2a ronda)
  Mihaela Buzărnescu (1a ronda)
  Petra Martić (quarts de final)
  Aliaksandra Sasnovich (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Part baixa

Secció 5

Secció 6

Secció 7

Secció 8

Referències

Enllaços externs 
 

2019
Competicions tennístiques del 2019